ЗКВ - аббревиатура
 ЗКВ = Забайкальское казачье войско,  часть казачьего сословия в России, на территории Забайкалья.
 ЗКВ = Записки Коллегии Востоковедов, полное название  Записки коллегии востоковедов при Азиатском музее АН СССР.
 ЗКВ = Задача нахождения кратчайшего вектора, часть ласс задач оптимизации на решётках (то есть дискретных аддитивных подгруппах, заданных на множестве {\displaystyle \mathbb {R} ^{n}} \mathbb {R} ^{n}).
 ЗКВ = заместитель командира взвода;
 ЗКВ = заместитель командира по вооружению